Марья́новка () — село, относится к Николаевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 115 человек. Почтовый индекс — 67032. Телефонный код — 8-04857. Занимает площадь 0,45 км². Код КОАТУУ — 5123585003.

Местный совет 
67032, Одесская обл., Николаевский р-н, с. Ульяновка, ул. Ленина, 10

Ссылки 
 Марьяновка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Николаевского района (Одесская область)